Константин III (или Константин I, если считать со времени падения Западной Римской империи) — византийский император (февраль — 24 мая 641 года), сын императора Ираклия от его первого брака и, таким образом, законный наследник своего отца.

Биография 
Константин III Ираклий родился 3 мая 612 года в императорский семье Ираклия и Евдокии. Его мать была тяжело больна эпилепсией и вскоре после рождения Константина, 13 августа 612 года Евдокия умерла. 22 января 613 года младенец Константин III был помолвлен со своей родственницей Григорией, которая была дочерь дукса Никиты, двоюродного брата самого Ираклия. 

Однако помолвка Константина III не была такой скандальной, как второй брак его отца. Ираклий женился вновь на своей племяннице Мартине, нарушив этим законы государственные и церковные и вызвав ненависть подданных таким, как находили, кровосмесительным браком. Однако патриарх Сергий I, несмотря на инцест, обвенчал их в Августейоне. Брак осуждал даже брат Ираклия и дядя Мартины — полководец Феодор.

В браке Ираклия и Мартины родилось 10 детей — Константин (умер в раннем возрасте), Фабий (был парализован и умер в раннем возрасте), Феодосий (глухонемой, женился на дочери персидского генерала Фаррухана Шахрвараза), Ираклеон (будущий соправитель Константина III), Давид Тиберий, Мартин, Авугстина, Анастасия Мартина и Феврония. Из всех сводных братьев Константина III только Ираклеон стал его соправителем.

Брак между Константином III и Григорией заключен в 629 или 630 году. В 630 году у них родился сын Констант II. Также в этом браке родился сын Феодосий и дочь Мария, которая впоследствии станет супругой последнего сасанидского шахиншаха Йездегерда III. Сын Константина III Констант II, как старший наследник, вопреки традиции не был возвеличен до статуса со-императора.

Константину, по настоянию отца, пришлось согласиться в 638 году разделить власть со сводным братом Ираклеоном. Через три дня после смерти Ираклия, скончавшегося 11 февраля 641 года, Мартина пыталась лично огласить волю умершего императора на Константинопольском Ипподроме, как это обычно делали приемники императора. На церемонии присутствовал сенат и народ, но братья Константин III и Ираклеон отсутствовали. Мартина сообщила что верховная власть присуждается ей, но была освистана толпой, выкрикивающей имена сыновей Ираклия. В конце мая 641 братья Константин и 15-летний Ираклеон становятся со-императорами.

Константин умер 25 мая 641 года. Хотя считается, что он умер от туберкулёза, его смерть была приписана Мартине. В империи произошёл переворот, и власть была передана Константу II, несовершеннолетнему сыну Константина.

В сво­ей ре­ли­ги­оз­ной по­ли­ти­ке им­пе­ра­тор от­вер­нул­ся от мо­но­фе­лит­ства и под­дер­жал пра­во­сла­вие. Был канонизирован православной церковью в лике благоверных правителей. Однако, в современный месяцеслов Русской Православной Церкви не внесён.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Константин III Ираклий.

Византийские императоры VII века
Умершие от туберкулёза
Багрянородные
Благоверные
Святые Византии